

Прізвище 
Кропивни́цький — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кропивницький Марко Лукич — український письменник, драматург, театральний актор. З ім'ям М. Кропивницького пов'язані створення українського професійного театру й наступний етап розвитку реалістичної драматургії.
 Кропивницький Марко — шляхтич.
 Кропивницький Мар'ян Юлійович — український художник, асистент Казимира Малевича
 Кропивницький Михайло — брацлавський підсудок, дружина — Євдокія з Головинських.

Кропивни́цька:
 Кропивницька Олександра Марківна — оперна та камерна співачка (сопрано). Донька М. Л. Кропивницького.

Населений пункт 
 Кропивницький — місто в центральній Україні, адміністративний центр Кіровоградської області

Станція 
 Кропивницький — станція Одеської залізниці.

Див. також 
 Кропивницьке
 Кропивницькі

Українські прізвища